Митрофа́н Я́ковлевич Клы́ков (—1918) — Отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенант, помощник Варшавского генерал-губернатора по полицейской части.

Биография 
Православный. Образование получил в Воронежской Михайловской военной гимназии. В службу вступил 01.06.1866. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище, выпущен прапорщиком в 15-й стрелковый батальон. Участник русско-турецкой войны 1877-78 годов.

В Отдельный корпус жандармов переведён из 7-го уланского Ольвиоп. полка  года.

Занимал должности:
  — адъютанта Тифлисского Губернского жандармского управления.
  — прикомандирован к Штабу Отдельного корпуса жандармов.
  — прикомандирован к Санкт-Петербургскому Губернскому жандармскому управлению.
  — помощник начальника Тифлисского Губернского жандармского управления по городу Тифлису.
  — помощник начальника Одесского Жандармского управления по городу Одесса.
  — помощник начальника Харьковского Губернского жандармского управления по Старобельскому уезду.
  — в резерве Киевского Губернского жандармского управления.
  — помощник начальника Киевского Губернского жандармского управления по городу Киеву.
  — в резерве Санкт-Петербургского Губернского жандармского правления.
  — начальник Эриванского Губернского жандармского управления.
  — начальник Самаркандского Губернского жандармского управления.
  — начальник Виленского Губернского жандармского управления.
  — начальник Санкт-Петербургского (с  — Петроградского) Губернского жандармского управления.
  — помощник Варшавского генерал-губернатора по полицейской части.

После Февральской революции допрашивался чрезвычайной следственной комиссией временного правительства.

  помощник Варшавского генерал-губернатора, по полицейской части, генерал-лейтенант Клыков уволен от службы, за болезнью, с мундиром и пенсией.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. С-Петербург, Военная типография, 1906.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 14-е апреля 1914 года. Петроград, Военная типография, 1914.
 

Чины Отдельного корпуса жандармов
Генерал-лейтенанты (Российская империя)